Benkő Ferenc (1745–1816) református lelkész, mineralógus
Benkő Ferenc (1911–2001) Ernyey József-emlékéremmel kitüntetett gyógyszerész
Benkő Ferenc (1926–2003) geológus, a földtudományok doktora, címzetes egyetemi tanár